Nobecovirus est un sous-genre de virus du genre Betacoronavirus. Les virus du groupe étaient auparavant connus sous le nom de coronavirus du groupe 2d.

D'après la taxonomie ICTV de 2019, trois espèces sont recensées dans ce sous-genre. Ce sont trois coronavirus de chauve-souris d'Asie ou d'Afrique.

Structure 
Les virus de ce sous-genre, comme d'autres coronavirus, ont une enveloppe bicouche lipidique dans laquelle les protéines structurales de membrane (M), d'enveloppe (E) et de pointe (S) sont ancrées.

Position phylogénétique

Voir aussi 

 Embecovirus (groupe 2a) 
 Sarbecovirus (groupe 2b) 
 Merbecovirus (groupe 2c)

Références 

Betacoronavirus